Ensenada (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Ensenada (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Ensenada (Baja California), stad in Mexicaanse deelstaat Baja California
Ensenada (gemeente), gemeente in Mexicaanse deelstaat Baja California